Nway steht für:
 Autonegotiation im Ethernet 
 den Computerspielentwickler nWay